Stanisław Krawczyński (1749–1811) – kapucyn, pisarz
 Stanisław Krawczyński (1884–1940) – polski lekarz ginekolog, polityk, poseł na Sejm III, IV i V kadencji w II Rzeczypospolitej
 Stanisław Krawczyński (ur. 1955) – polski dyrygent